Smeathmannia är ett släkte av passionsblomsväxter. Smeathmannia ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Passionsblomsväxter
Smeathmannia